Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1977.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Halbfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und das Finale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 9. bis 16. Mai 1977, verfügbar im Online-Archiv von www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 31. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1977)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1977